Morgan ab Athrwys (surnommé Mwynfawr c'est-à-dire  le Généreux) (mort entre 665 et 710), roi de Glywysing et de Gwent du ,

Origine 
Morgan ap Athrwys est le fils de  Athrwys ap Meurig. Il règne sur le royaume de Glywysing, qui comprenait probablement une grande partie du sud-est du Pays de Galles, pendant la seconde moitié du .Bien qu'il soit traditionnellement identifié avec un  Morgan mort en 665, une récente analyse des chartes du Livre de Llandaff dont proviennent la plupart de nos informations à son sujet suggère qu'il règne d'environ de 670 à 710. Il était également considéré comme l'éponyme du royaume de Morgannwg, bien que cet honneur doit plutôt revenir à Morgan ap Owain

Règne 
Les donations de domaines effectuées par Morgan et relevées par le Livre de Llandaff sont réparties sur l'ensemble du sud-est du Pays de Galles, ce qui permet d'apprécier l'étendue de ses domaines et peut-être également celle du territoire sur lequel s'exerce son autorité royale soit le royaume de Gwent. Il semble qu'il y avait de nombreux autres rois ou sous-rois dans cette région à cette époque dont le frère de Morgan nommé Ithel, mais Morgan était probablement le souverain prédominant. Il semble qu'il ait succédé à son père  Athrwys ap Meurig (vers 670), bien que son grand père  Meurig ap Tewdrig soit encore actif à cette époque.  

Une anecdote du Livre de Landaff évoque le meurtre par Morgan de son oncle Ffriog ap Meurig, peut-être vers 675, et sa soi disant repentance auprès de l'évêque  Euddogwy, de Llandaff. Que les deux parents se soient engagés par serments à maintenir la paix entre eux indique que leurs relations ne devaient pas être très amicales. Ffriog n'est pas titré roi, bien que leur rivalité semble être d'origine dynastique. L'épouse de Morgan semble avoir été une certaine Ricceneth, et ses fils se nomment  Ithael et Gwyddnerth. À sa mort vers 665 ou vers 710, la succession de Morgan est assurée par Ithael ap Morgan que les rois de Morgannwg postérieurs considèrent comme leur ancêtre.

Notes et références

Sources 
  « David E. Thornton, « Morgan ab Athrwys (d. c.665/710), king of Glywysing »  Oxford Dictionary of National Biography Oxford University Press 2004 
   Mike Ashley The Mammoth Book of British Kings & Queens Robinson (Londres 1998)    « Morgan Mwynfawr ap Arthwyr Gwent and Glywysing c.630-c.665 »  126 &  table généalogique  122.

Bibliographie 
 
  Kari Maund The Welsh Kings: Warriors, warlords and princes. The history Press, Stroud 2006 

Monarque gallois du VIIIe siècle
Roi de Gwent
Roi de Glywysing
Personnalité du haut Moyen Âge par nom
Noblesse galloise du haut Moyen Âge